Empis — род насекомых двукрылых насекомых (Diptera) из семейства толкунчики подотряда короткоусых (Brachycera). Их размер составляет около 10 мм. Питаются летающими насекомыми, а также нектаром .

Empis и Rhamphomyia, возможно, не являются взаимно монофилетическими, и таксономия нуждается в пересмотре. Существует около 350 видов, большинство из которых обитает в северном полушарии. Содержит следующие подроды и виды:

Anacrostichus Bezzi, 1909
 Empis bistortae Meigen, 1822
 Empis lucida Zetterstedt, 1838
 Empis monticola Loew, 1868
 Empis nitida Meigen, 1804
 Empis verralli Collin, 1927
Argyrandrus Bezzi, 1909
 Empis dispar Scholtz, 1851
Coptophlebia Bezzi, 1909
 Empis albinervis Meigen, 1822
 Empis hyalipennis Fallén, 1816
 Empis impennis Strobl, 1902
 Empis lindneri Smith, 1925
 Empis vitripennis Meigen, 1822
 Empis volucris Wiedemann in Meigen, 1822
Empis Linnaeus, 1758
 Empis aestiva Loew, 1867
 Empis bicuspidata Collin, 1927
 Empis caudatula Loew, 1867
 Empis chioptera Meigen, 1804
 Empis decora Meigen, 1822
 Empis limata Collin, 1927
 Empis nigripes Fabricius, 1794
 Empis nuntia Meigen, 1838
 Empis pennipes Linnaeus, 1758
 Empis planetica Collin, 1927
 Empis praevia Collin, 1927
 Empis prodromus Loew, 1867
 Empis rufiventris Meigen, 1838
 Empis syrovatkai Chvála, 1985
 Empis tanysphyra Loew, 1873
 Empis woodi Collin, 1927
Euempis Frey, 1953
 Empis basalis Loew, 1873
 Empis calcarata Bezzi, 1899
 Empis ciliata Fabricius, 1787
 Empis erosa Loew, 1869
 Empis fiumana Egger, 1860
 Empis kerteszi Bezzi, 1900
 Empis mikii Strobl, 1899
 Empis mirandica Chvála, 1981
 Empis morenae Strobl, 1899
 Empis morio Fabricius, 1794
 Empis picipes Meigen, 1804
 Empis pilicornis Loew, 1867
 Empis sericans Brulle, 1833
 Empis spiralis Collin, 1937
 Empis tessellata Fabricius, 1794
Kritempis Collin, 1926
 Empis livida Linnaeus, 1758
Leptempis Collin, 1926
 Empis abdominalis Daugeron, 1999
 Empis adusta Loew, 1869
 Empis affinis Egger, 1860
 Empis alpina Loew, 1867
 Empis cognata Egger, 1860
 Empis confusa Loew, 1865
 Empis dimidiata Meigen in Gistl, 1835
 Empis discolor Loew, 1856
 Empis divisa Loew, 1869
 Empis flavitarsis Roser, 1840
 Empis gaigeri Gercke, 1886
 Empis grisea Fallén, 1816
 Empis lamellata Daugeron, 1999
 Empis lamellimmanis Daugeron, 1999
 Empis macra Loew, 1867
 Empis maculata Fabricius, 1781
 Empis meridionalis Meigen, 1822
 Empis mesogramma Loew, 1867
 Empis multispina Daugeron, 1999
 Empis nigricans Meigen, 1804
 Empis pandellei Daugeron, 1999
 Empis pteropoda Egger, 1860
 Empis rava Loew, 1862
 Empis rustica Fallén, 1816
 Empis sinuosa Daugeron, 1999
 Empis spitzeri Chvála, 1977
 Empis trunca Daugeron, 1999
 Empis variegata Meigen, 1804
Lissempis Bezzi, 1909
 Empis cuneipennis Bezzi, 1899
 Empis curvitibia Chvála, 2003
 Empis insularis Chvála, 2003
 Empis liosoma Bezzi, 1909
 Empis nigritarsis Meigen, 1804
Pachymeria Stephens, 1829
 Empis femorata Fabricius, 1798
 Empis scotica Curtis, 1835
 Empis tumida Meigen, 1822
Platyptera Meigen, 1803
 Empis borealis Linnaeus, 1758
Polyblepharis Bezzi, 1909
 Empis albicans Meigen, 1822
 Empis candidata Loew, 1873
 Empis cothurnata Brulle, 1833
 Empis crassa Nowicki, 1868
 Empis curta Loew, 1869
 Empis curvipes Loew, 1868
 Empis dasynota Loew, 1869
 Empis dedecor Loew, 1869
 Empis depilis Loew, 1873
 Empis divergens Loew, 1869
 Empis engeli Chvála, 1999
 Empis eumera Loew, 1868
 Empis eversmanni Loew, 1873
 Empis fallax Egger, 1860
 Empis gravipes Loew, 1856
 Empis haemi Loew, 1862
 Empis haemorrhoica Loew, 1869
 Empis lugubris Loew, 1869
 Empis nigerrima Loew, 1862
 Empis opaca Meigen, 1804
 Empis phaenomeris Loew, 1868
 Empis soror Collin, 1937
 Empis strigata Loew, 1867
Rhadinempis Collin, 1926
 Empis bazini Collin, 1926
 Empis soror Collin, 1937
Xanthempis Bezzi, 1909
 Empis adriani Chvála, 1996
 Empis aemula Loew, 1873
 Empis aequalis Loew, 1873
 Empis albifrons Bezzi, 1909
 Empis algecirasensis Strobl, 1909
 Empis concolor Verrall, 1872
 Empis digramma Meigen in Gistl, 1835
 Empis dispina Chvála, 1996
 Empis kuntzei Becker, 1910
 Empis laeta Loew, 1869
 Empis laetabilis Collin, 1926
 Empis lagoensis Chvála, 1996
 Empis loewiana Bezzi, 1909
 Empis lutea Meigen, 1804
 Empis nevadensis Chvála, 1981
 Empis oxilara Shamshev, 1998<ref name="Shamshev1998">{{cite journal |last1=Shamshev |first1=Igor |title=Revision of the genus EmpisLinnaeus (Diptera: Empididae) from Russia and neighbouring lands. 1. Subgenus Xanthempis Bezzi |journal=International Journal of Dipterological Research |date=1998 |volume=9 |issue=2 |pages=127–170 |url=https://www.researchgate.net/publication/265215842 |access-date=2019-06-23}}</ref>
 Empis punctata Meigen, 1804
 Empis rohaceki Chvála, 1994
 Empis scutellata Curtis, 1835
 Empis semicinerea Loew, 1867
 Empis stercorea Linnaeus, 1761
 Empis styriaca Strobl, 1893
 Empis subscutellata Shamshev, 1998
 Empis testacea Fabricius, 1805
 Empis testiculata Bezzi, 1909
 Empis trigramma Wiedemann in Meigen, 1822
 Empis unistriata Becker, 1887
 Empis univittata'' Loew, 1867

Примечания 

Asilomorpha